Fullscreen bezeichnet:

 Vollbildmodus
 Fullscreen (Unternehmen), US-amerikanisches Medienunternehmen